Inguraidhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven
 Inguraidhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven